Shahre Jadide Andisheh (persiska: شهر جدید اندیشه, Shahrak-e Andīsheh) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Teheran, i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Teheran. Shahre Jadide Andisheh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shahre Jadide Andisheh är platt. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Dashteh,  meter över havet,  km norr om Shahre Jadide Andisheh. Runt Shahre Jadide Andisheh är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karaj,  km norr om Shahre Jadide Andisheh. Trakten runt Shahre Jadide Andisheh består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Teheran (provins)